Unirea ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Unirea (Alba), Gemeinde im Kreis Alba
 Unirea (Brăila), Gemeinde im Kreis Brăila
 Unirea (Călărași), Gemeinde im Kreis Călărași
 Unirea (Dolj), Gemeinde im Kreis Dolj

 Unirea (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Unirea (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea

 General Berthelot, Gemeinde im Kreis Hunedoara, von 1965 bis 2001 Unirea

 Unirea, eine Rebsorte